Abdij van Herkenrode, een voormalige abdij in Kuringen (Hasselt, Belgisch-Limburg)
Kruidentuin Herkenrode, op de voormalige abdijsite
Herkenrode (natuurgebied), natuurgebied rond de voormalige abdijsite
Refugehuis van de abdij van Herkenrode, het refugehuis van de abdij in de stad Hasselt
Herkenrode (bier)
Domein Herkenrode, een kasteeldomein in Wespelaar, waarvan het noordelijke deel ingericht werd als het Arboretum van Wespelaar